Bombardeo de Barcelona puede referirse a:

Bombardeos anteriores al siglo XX

Bombardeo de Barcelona (1704), por la flota angloholandesa del almirante Rooke, durante la guerra de sucesión española.
Bombardeo de Barcelona (1842), por las tropas gubernamentales dirigidas por el capitán general de Cataluña, Antonio Van Halen, contra la ciudad sublevada en oposición a la política librecambista del regente Baldomero Espartero.
Bombardeo de Barcelona (1843), por las tropas gubernamentales dirigidas por Juan Prim, contra los sublevados que reclamaban la mayoría de edad de Isabel II y su coronación.
Bombardeo de Barcelona (1856), 20 de julio, tras el golpe de Estado de O'Donnell.

Bombardeos durante la Guerra Civil

Bombardeos aéreos de Barcelona en enero de 1938, por parte de la aviación italiana y de la aviación franquista.
Bombardeos aéreos de Barcelona en marzo de 1938, por parte de la aviación italiana y alemana en la Guerra Civil.
 Bombardeos aéreos de Barcelona en enero de 1939, por parte de la aviación alemana y franquista en durante la ofensiva de Cataluña.

Bombardeos sobre Barcelona